Forstavelsen Magle i stednavne betyder stor. Der er ca. 40 steder i Danmark med navnet Maglehøj. Størstedelen af disse er gravhøje. Blandt disse kan nævnes:

 Maglehøj (Frederiksværk) – et areal i Kregme Sogn, Halsnæs Kommune
 Maglehøj (Øster Egesborg Sogn) – en bebyggelse i Øster Egesborg Sogn, Vordingborg Kommune
 Maglehøj (Stevns)
 Maglehøj (Odsherred)